

Integralne części wsi w Polsce 
 Żaki – część wsi Nowawieś Chełmińska w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. chełmińskim, w gminie Chełmno
 Żaki – część wsi Wilczyce w woj. małopolskim, w pow. limanowskim, w gminie Dobra
 Żaki – przysiółek wsi Dwory Drugie w woj. małopolskim, w pow. oświęcimskim, w gminie Oświęcim
 Żaki – część wsi Kobiałki w woj. mazowieckim, w pow. mławskim, w gminie Wieczfnia Kościelna